Luigi Stipa – ingegnere italiano
 Stipa-Caproni – velivolo sperimentale italiano degli anni trenta
 Stipa – genere di piante della famiglia Poaceae